Сергей Клевцов:
 Клевцов, Сергей Александрович (род. 1961) — советский легкоатлет и российский тренер по лёгкой атлетике, заслуженный тренер России.
 Клевцов, Сергей Григорьевич (род. 1954) — советский хоккеист на траве, бронзовый призёр Олимпиады-80.  
 Клевцов, Сергей Трофимович (1905—1943) — Герой Советского Союза.